Dendê pode referir-se a:
 Dendezeiro - uma palmeira originária da Costa Ocidental da África.
 Azeite de dendê - um azeite popular nas culinárias brasileira e angolana.
 Morro do Dendê - uma favela, localizada no bairro do Cocotá, Ilha do Governador, RJ.
 Comunidade do Dendê - comunidade localizada no bairro Edson Queiroz, Fortaleza.
 Dendê (Fortaleza) - bairro de Fortaleza (sem relação com Comunidade do Dendê).